Csillagkapu (film)
 Csillagkapu (televíziós sorozat)
 Csillagkapu: Atlantisz
 Csillagkapu (eszköz)
 Csillagkapu-képregények listája
 Stargate Universe (Csillagkapu: Univerzum)
 Roland Emmerich: Csillagkapu